«Логорея» () — сборник эссе английского писателя Ника Хорнби. Включает в себя подборку колонок автора для журнала «» за 2003—2004 годы о книгах, которые он читает сам.

В каждой статье Хорнби перечисляет книги, которые покупает, и книги, которые действительно читает: например, мог приобрести Диккенса, а читать на самом деле Сэлинджера. Таким образом, с сентября 2003 по август 2004 мы получаем список книг, которые Ник Хорнби покупал, читал или собирался читать.

Оригинальное название сборника  — это ссылка на симфо-рок-группу The Polyphonic Spree. На русский язык название книги, которое буквально значит «Безудержная многосложность» или «Безудержное использование многосложных слов», переведено медицинским термином «Логорея».

Ссылки 
 Страница сборника на сайте издательства «Амфора»

Книги 2006 года
Литературные сборники 2006 года